„Завръщане в Брайдсхед“ () може да се отнася за:
 "Завръщане в Брайдсхед", роман от Ивлин Уо (1945 г.);
 "Завръщане в Брайдсхед", британски телевизионен сериал (1981 г.);
 "Завръщане в Брайдсхед", британски филм (2008 г.).